Dogepaleis (Venetië)
 Dogepaleis in Venetië (Monet), schilderij van Claude Monet
 Palazzo Ducale (Alvito)
 Palazzo Ducale (Bivona)
 Palazzo Ducale (Camerino)
 Palazzo Ducale (Colorno)
 Palazzo Ducale (Genua)
 Palazzo Ducale (Ischia di Castro)
 Palazzo Ducale (Lucca)
 Palazzo Ducale (Mantua)
 Palazzo Ducale (Massa)
 Palazzo Ducale (Milaan)
 Palazzo Ducale (Misterbianco)
 Palazzo Ducale (Modena)
 Palazzo Ducale (Nocera Inferiore)
 Palazzo Ducale della Pilotta in Parma
 Palazzo Ducale del Giardino in Parma
 Palazzo Ducale (Pesaro)
 Palazzo Ducale (Ripacandida)
 Palazzo Ducale (Sabbioneta)
 Palazzo Ducale (Sassari)
 Palazzo Ducale (Sassuolo)
 Palazzo Ducale (Urbino)
 Palazzo Ducale (Villarosa)